George Compton kan syfta på bland andra:

* George Compton, 4:e earl av Northampton (1664–1727), brittisk peer
 George Compton, 6:e earl av Northampton (1692–1758), brittisk peer